El Torneig de Charleston 2012, també conegut com a Family Circle Cup 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 40a edició del torneig i es va celebrar entre el 31 de març i el 8 d'abril de 2012 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

L'estatunidenca Serena Williams va aconseguir el seu 40è títol individual i segon a Charleston després de l'aconseguit el 2008. La txeca Lucie Šafářová va disputar ambdues finals però només va poder guanyar la de dobles junt amb Anastassia Pavliutxénkova, havent entrat al quadre de dobles com a invitades.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012